82 mm działo bezodrzutowe B-10
 Martin B-10 – amerykański bombowiec
 Trawlery typu B 10
 Ronda del Litoral (B-10) – autostradowa obwodnica Barcelony